Амангельди Іманов (*1873 — †1919) — казахський радянський діяч

Амангельди — село, Алгинський район, Актюбинська область
 Амангельди — село, Аккайинський район, Північноказахстанська область
 Амангельди — село, Аккольський район, Акмолинська область
 Амангельди — село, Амангельдинський район, Костанайська область
 Амангельди — село, Атирауська міська адміністрація, Атирауська область
 Амангельди — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Амангельди — село, Єсільський район, Північноказахстанська область
 Амангельди — село, Жамбильський район, Північноказахстанська область
 Амангельди — село, Іртиський район, Павлодарська область
 Амангельди — село, Ісатайський район, Атирауська область
 Амангельди — село, Казигуртський район, Туркестанська область
 Амангельди — село, Карасуський район, Костанайська область
 Амангельди — село, Келеський район, Туркестанська область
 Амангельди — село, Коксуський район, Жетисуська область
 Амангельди — село, Курмангазинський район, Атирауська область
 Амангельди — село, Мактааральський район, Туркестанська область
 Амангельди — село, Ордабасинський район, Туркестанська область
 Амангельди — село, Сирдар'їнський район, Кизилординська область
 Амангельди — аул, Таласький район, Жамбильська область
 Амангельди — село, Талгарський район, Алматинська область
 Амангельди — село, Таскалинський район, Західноказахстанська область
 Амангельди — село, Тюлькубаський район, Туркестанська область
 Амангельди — село, Уаліхановський район, Північноказахстанська область
 Амангельди — село, Уїльський район, Актюбинська область
 Амангельди — село, Урджарський район, Абайська область
 Амангельди — село, Хромтауський район, Актюбинська область
 Амангельди — село, Чингірлауський район, Західноказахстанська область

Див. також 
 Амангільдіно